Grand Prix Belgii 1980 (oryg. Grote Prijs van Belgie) – piąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1980, która odbyła się 4 maja 1980, po raz siódmy na torze Circuit Zolder.

38. Grand Prix Belgii, 27. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Najszybsze okrążenie: Jacques Laffite – 1:20.88

1980 w Belgii
Belgia
1980